Lenzini ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Lenzini (1962–2002), US-amerikanischer Radio-DJ und Schauspieler
 John J. Lenzini senior (1921–2001), US-amerikanischer Pferdetrainer
 John J. Lenzini junior (1947–1996), US-amerikanischer Pferdetrainer
 Martina Lenzini (* 1998), italienische Fußballspielerin
 Mike Lenzini, US-amerikanischer Filmschaffender